Националният отбор по волейбол на ЮАР представя страната на международни турнири и състезания. Тимът не е участвал на олимпийски игри.

Олимпийски игри 

ЮАР
Спорт в ЮАР